Вениамин Григорьевич Смирнов (1919—1999) — российский геолог, лауреат Ленинской премии (1970).

Биография 
Родился в г. Семёнов Нижегородской губернии.

Окончил Свердловский горный институт (1943) и Академию нефтяной промышленности, Москва (1954).
 1943—1945 прораб, начальник отряда, начальник геофизических партий Средне-Волжского отделения Государственного Союзного геофизического треста, г. Бугуруслан Оренбургской области.
 1945—1946 младший научный сотрудник НИИ геофизической и геохимической разведки Министерства нефтяной промышленности СССР, Москва.
 1946—1952 начальник гравиметрической партии, директор геолого-геофизической конторы АО «Совромпетроль» Главного управления советским имуществом за границей, Бухарест, Румыния.
 1952—1954 слушатель Академии нефтяной промышленности, Москва.
 1954—1957 начальник геолого-геофизической экспедиции, главный геофизик геологоразведочной конторы треста «Монголнефть», г. Чойболсан, Монголия.
 1957—1959 заместитель главного геофизика, главный геофизик, начальник партии КТЭ треста «Тюменьгеологоразведка».
 1959—1963 начальник партии оперативного геологического анализа ТТГУ.
 1963—1967 начальник партии Тюменской геологической экспедиции.
 1967—1970 начальник партии Тюменской КГРЭ.
 1970—1975 начальник тематической партии оперативного анализа результатов геофизических и геологических работ ЗапСибНИГНИ.
 1975—1981 начальник Тюменской тематической экспедиции (ТТЭ).

Кандидат геолого-минералогических наук (1969), тема диссертации «Структурно-тектоническое строение платформенного чехла Западно-Сибирской плиты (территории Тюменской области) по геофизическим данным (в связи с проблемой нефтегазоносности)».

Один из авторов сводных структурно-тектонических карт Тюменской области, тектонических схем платформенного чехла, карты западных кромок глинизации песчаных пластов неокома от Оби до Карского моря.
Автор и соавтор 55 публикаций.

За открытие крупных месторождений нефти в Среднем Приобье и ускоренную подготовку промышленных запасов в составе коллектива в 1970 году присуждена Ленинская премия.

Заслуженный геолог РСФСР (1979). Награждён дипломом и нагрудным знаком «Первооткрыватель месторождения» (1970, Заполярное), орденом «Знак Почета» (1966), медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1980), «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1983).

Умер в Тюмени 09.07.1999.

Источники 
 https://zszem.ru/novosti/2018/noyabr-2018/legendyi-tyumenskoj-geologii-ot-a-do-ya.-vyipusk-shestoj-29-11-18/smirnov-veniamin-grigorevich.html
 Смирнов Вениамин Григорьевич

Родившиеся в Семёнове
Выпускники Уральского горного университета